Булгаков може да се отнася за:
 Иван Булгаков (р. 1905), български футболист
 Михаил Булгаков (1891—1940), руски писател и драматург
 Сергей Булгаков (1871—1944), руски философ, богослов и икономист